Askov steht für:

 Askov (Vejen Kommune), Ortschaft in Dänemark, Vejen Kommune, Sønderjylland
 Askov Sogn, Kirchspiel in Dänemark, Vejen Kommune, Sønderjylland
 Askov (Minnesota), Ortschaft in den Vereinigten Staaten, Minnesota